La categoria 68 kg è stata la seconda categoria maschile di peso delle competizioni di taekwondo ai Giochi della XXXI Olimpiade. Le gare si sono svolte il 18 agosto 2016.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. Gli atleti sconfitti dai due finalisti competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; i vincitori di questi ottengono il bronzo.

Programma

Tabellone

Ripescaggi

Altri progetti

Collegamenti esterni 

M68